Равна-Гора:

 Равна-Гора — село в Бургасской области Болгарии.
 Равна-Гора — село в Варненской области Болгарии.
 Равна-Гора — село в Хасковской области Болгарии.
 Равна-Гора — община и посёлок в Хорватии.
 Равна-Гора — гора в Сербии.

См. также 
 Равна